Арту́р Эдуа́рдович Оганеся́н (встречаются упоминания как Ованисян, Хованисян, ) — спортсмен, обладатель 5-го дана по карате Кёкусинкай, мастер спорта международного класса, чемпион Европы, первый армянин и россиянин, успешно прошедший хякунин-кумитэ. С 1999 года является вице-президентом Федерации Кёкусинкай Армении. В настоящее время — инструктор Со Хомбу Международной организации карате Кёкусинкайкан в Кавагути.

В Армении 
С детства Артур занимался спортом: восемь лет — плаванием и четыре года — боксом, а в 1990 году пришёл в клуб Кёкусинкай Карена Манукяна. По собственному утверждению Артура, тренировки проходили в ужасных условиях: после землетрясения Гюмри лежал в руинах, а в додзё не было ни отопления, ни света. Когда начиналась тренировка, пол в зале покрывала ледяная корка. Часто Артур задумывался о том, чтобы бросить занятия, как сделали многие его товарищи, однако, сомнения, имевшие место до тренировки, рассеивались как только он надевал кимоно и повязывал пояс.

В результате Артур занял первые места на Открытом турнире Северного Кавказа в 1992 году, Чемпионате Москвы (1995) и Чемпионате Армении в абсолютной весовой категории (1995).

В России 
В 1994 году Артур был принят в московский Спортивный клуб «Бусидо», где занимался под руководством В. Фомина, К. Белого, В. Минькова.   Занимался в клубе до 2001 года.

В Японии 
В 2005 году Артур отправился в Японию в качестве сотрудника и инструктора Хомбу ИКО. Он является единственным неяпонцем, преподающим карате в японском Хомбу.

Хякунин-кумитэ 
Впервые подобный тест Артур попробовал пройти в системе Международной Федерации Кёкусинкай (IFK) в рамках летней школы 21 июня 1998 года в присутствии Стива Арнейла. Артур намеревался выдержать 30 боёв по две минуты, однако к 27-му бою он совершенно выбился из сил и Арнейл остановил испытание.

29 марта 2009 года Артур Оганесян стал первым армянином и россиянином, успешно прошедшим тест «100 боёв» — хякунин-кумитэ. Испытание проходило в системе Международной Организации Киокушинкай (IKO-1) в Хонбу организации в Токио. Артур одержал 49 побед, из которых два иппона, 22 вазари и 25 побед по решению судей. 12 боёв закончились поражением, 39 — ничьи. Каждый бой длился по полторы минуты.

Спортивные достижения

Экзамены 
 Экзамены на 10—3 кю сданы В. П. Фомину.
 Экзамены на 2—1 кю принимал А. И. Танюшкин
 Экзамен на 1 дан сдан Стиву Арнейлу.
 Подтверждение 1 дана Сугимуре.
 Экзамен на 2 дан принимали К. Мамурин, Р. Габбасов и В. Белов.
 Экзамен на 3 дан сдан кантё Мацуи
 Экзамен на 4 дан сдан Кантё Акиёси Мацуи. Вручение прошло в рамках 4 весового Чемпионата мира Киокушинкай 23 августа 2009 года.
 Экзамен на 5 дан сдан Кантё Акиёси Мацуи 7 сентября 2014 года.

См. также 
 Хякунин-кумитэ

Литература

Примечания

Ссылки 
 Артур Оганесян — биография шихана и видео его боёв на портале LegendaryFighter.ru

Каратисты